

Янгі-Юл — присілок, Зіанчуринський район, Башкортостан
 Янгі-Юл — присілок, Куюргазинський район, Башкортостан

Див. також 
 Янаул (значення)
 Янгі-Аул